Alava poate avea următoarele semnificații:

 Álava - provincie din Spania
 Alava - comună în raionul Ștefan Vodă, Republica Moldova